Franz Digruber (1940) – sciatore austriaco
 Grete Digruber (1945-2010) – sciatrice austriaca
 Marc Digruber (1988) – sciatore austriaco

Pagine correlate 
Dygruber